

Persone 
 Angelo Borrelli (1964) – funzionario italiano, capo del Dipartimento della Protezione Civile
 Biagio Borrelli (1996) – pallanuotista italiano
 Dave Borrelli (1981) – hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano
 David Borrelli (1971) – politico italiano
 Diodato Borrelli (1837-1881) – medico, scienziato, umanista e filosofo italiano
 Francesco Borrelli (1941-1982) – carabiniere italiano, medaglia d'oro al merito civile alla memoria, vittima della 'Ndrangheta
 Francesco Emilio Borrelli (1973) – politico e giornalista italiano
 Francesco Saverio Borrelli (1930-2019) – magistrato italiano
 Gennaro Borrelli (1921-2019) – scrittore, pittore, scenografo, critico d'arte italiano
 Gianfranco Borrelli, propr. Francesco (1947) – accademico e intellettuale italiano
 Giovanni Antonio Borrelli (1613-1679) – matematico e fisico italiano
 Giulio Borrelli (1946) – giornalista italiano
 Giuseppe Borrelli (1893-1961) – veterinario e docente italiano
 Giuseppe Borrelli (1910-1968) – politico italiano
 José Borrelli (1970) – calciatore argentino, di ruolo centrocampista
 Luc Borrelli (1965-1999) – calciatore francese, di ruolo portiere
 Luigi Borrelli (1949) – politico italiano
 Mario Borrelli (1922-2007) – prete, sociologo ed educatore italiano
 Miguel Ángel Borrelli (1948) – giocatore di biliardo argentino
 Mimmo Borrelli (1979) – drammaturgo, attore e regista teatrale italiano
 Pasquale Borrelli (1782-1849) – giurista e filosofo italiano
 Raffaele Sciorilli Borrelli (1916-2001) – politico italiano
 Simone Borrelli (1985) – attore, regista, cantautore, musicista, sceneggiatore e ballerino italiano
 Simone Borrelli (1991) – attore italiano
 Valentina Borrelli (1978) – pallavolista italiana

Altro 
 Liceo classico Diodato Borrelli – istituto scolastico di Santa Severina, oggi Istituto omnicomprensivo Diodato Borrelli
 Villa Borrelli – villa settecentesca situata a San Giorgio a Cremano, città metropolitana di Napoli

Pagine correlate 
 Borelli
 Borrell